ALB – MKOl kod Albanii
 ALB – IATA kod portu lotniczego Albany

Zobacz też 
 Alb